T29 ou T-29 peut signifier :
 Brûlure et corrosion de parties multiples du corps, d’après la classification internationale des maladies ;
 Convair T-29, un avion américain, version militaire du Convair 240 ;
 T29, un char lourd américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres